

Persone 
 Bonini – cognome italiano
 Bonino Bonini, detto anche Bonino de Boninis – editore e tipografo dalmata
 Carlo Bonini – giornalista e scrittore italiano
 Danilo Bonini – calciatore italiano
 Fabio Bonini – calciatore italiano
 Francesco Bonini – accademico italiano e giornalista
 Gilberto Bonini – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Bonini – calciatore sammarinese
 Giuseppe Bonini – atleta italiano
 Giuseppe Bonini – calciatore italiano
 Letizia Bonini – attrice italiana
 Marcello Bonini Olas – attore cinematografico e attore teatrale italiano
 Marco Bonini – attore, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano
 Massimo Bonini – calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo sammarinese
 Matteo Bonini – pilota motociclistico italiano
 Nando Bonini – cantante e chitarrista italiano

Altro 
 Bonini – località della Slovenia
 16804 Bonini – asteroide della fascia principale
 Villa Bonini Matteazzi – villa veneta a Ponte Alto, Vicenza